Политово — название нескольких населённых пунктов:
 Политово — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Политово — посёлок при железнодорожной станции в Данковском районе Липецкой области.
 Политово — деревня в Удорском районе Республики Коми.